Граф (с 1819) Отто фон Блом (, также Отто фон Блом II; 1770—1849) — датский военный и государственный деятель, дипломат, участник войн против революционной Франции.

Биография 
Отто фон Блом происходил из древнего нижнесаксонского дворянского рода . Родился в семье помещика Вольфа фон Блома (1728—1784), который служил каноником в Любеке.

Первоначально поступил на военную службу, был произведён в офицеры, но впоследствии выбрал дипломатическую карьеру. В 1797 году получил чин камергера. В 1797—1800 годах сопровождал своего дядю Отто фон Блома (1735—1803, Отто фон Блом I) во время его пребывания в Санкт-Петербурге, куда последний был назначен послом. В 1802 году произведён в генерал-адъютанты и в октябре того же года направлен посланником в Стокгольм.

После смерти дяди в 1803 году, унаследовал поместья Хайлигенштедтен, Бахренфлет, Кампен, Бекхоф и Бекмюнде от своего дяди, умершего неженатым.

В 1804 году назначен посланником в Санкт-Петербург. В 1808 году он представлял датского короля на Эрфуртском конгрессе, награждён большим крестом ордена Данеброг. В 1812 году покинул Россию вместе с представителями союзных Франции государств, в 1815 году произведён в генерал-майоры и вернулся к исполнению обязанностей посланника. В 1818 году произведён в генерал-лейтенанты.

В начале 1824 года он был назначен датским государственным министром и главой министерства иностранных дел Дании, но ушел в отставку с этой должности по собственному желанию в марте того же года.

11 сентября 1819 года дипломом датского короля Фредерика VI Отто фон Блом был возведён в графское достоинство королевства Дания. Одновременно в графское достоинство был возведён и его племянник Отто фон Блом (1795—1884), сын его умершего брата Фридриха фон Блома. 1 мая 1826 года возведён в достоинство владетельного графа () королевства Дания.

В 1826 году снова назначен посланником в Санкт-Петербург, оставался на это посту в течение 15 лет, до своей отставки в 1841 году. Находился в дружеских отношениях с датским королем Кристианом VIII и российским министром Карлом фон Нессельроде.

В 1838 году награждён орденом Св. Андрея Первозванного, а в 1844 году — алмазными знаками к нему.

Вышел в отставку в 1841 году с производством в генералы от кавалерии.

Умер в 1849 году не оставив наследников.

Награды 
 Орден Данеброг большой крест (9 февраля 1808, королевство Дания)
 Орден Данеброг почётный крест (28 января 1812, королевство Дания)
 Орден Слона (25 мая 1826, королевство Дания)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского (королевство Пруссия)

Российской империи:
 Орден Святой Анны 1-й степени (9 ноября 1819)
 Орден Святого Александра Невского (22 августа 1826)
 Орден Белого орла (15 июля 1838)
 Орден Святого Андрея Первозванного (15 июля 1838); алмазные украшения к ордену (1844)

Примечания

Литература 
 Otto Blome, in: Dansk Biografisk Leksikon, 2. Auflage online
 Die Bibliothek der Grafen von Blome-Heiligenstedten: Versteigerung (Band 1): Geschichte (darunter viele deutsche Chroniken u. eine Napoleon-Sammlung), Kulturgeschichte, Literatur, Geographie, Reisen, Archäologie einschließlich bedeutender Kupferstichwerke des 17. und 18. Jahrhunderts: Versteigerung am 25. und 26. Februar 1927 (Katalog Nr. 25). Hamburg: Bücherstube Hans Götz 1927 (Digitalisat)
 Die Bibliothek der Grafen von Blome-Heiligenstedten: Versteigerung (Band 2): Insbesondere deutsche Chroniken, deutsche u. französische Literatur, sowie alte illustrierte Reisewerke: Mai 1927 (Katalog Nr. 28). Hamburg: Bücherstube Hans Götz 1927 (Digitalisat)

Послы Дании в России